Альбінья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Ліможа, 16 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 228,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Альбіньяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альбіньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез